Bannholzbach ist der Name folgender Gewässer:

 Bannholzbach (Betzigauer Bach), rechter Oberlauf des Betzigauer Bachs (zur Leubas, zur Iller) bis Baltenstein, Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bannholzbach (Gernbach), linker Oberlauf des Gernbachs (zur Mitternacher Ohe) bis zur Zellermühle, Gemeinde Kirchdorf im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Bannholzbach (Schachenbächle), linker Zufluss des hier noch Kohltobelbächle genannten Schachenbächles (zur Rotach (Bodensee)) bei Höge, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Bannholzbach (Schwarz), linker Zufluss der Schwarz (zur Jona) bei Rüti, Kanton Zürich
 Bannholzbach (Spitalerbach), rechter Zufluss des Spitalerbachs (zum Riedgraben, zum Leutschenbach, zur Glatt) bei der Universität Zürich-Irchel in Zürich, Kanton Zürich
 Bannholzbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Spatzenbachs (zur Lein (Kocher)) beim Eichhof von Schechingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bannholzbach (Wolfsteiner Ohe), linker Zufluss der Wolfsteiner Ohe vor der Heiblmühle, Markt Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Bannholzgraben